Weinlaub bezeichnet

 die Laubblätter der Weinpflanzen, siehe Weinrebe 
 die pharmazeutische Droge Rotes Weinlaub (Vitis vinifera folium), siehe Edle Weinrebe #Medizinische Nutzung
 die Blätter in ihrer Verwendung in Küche und Heilkunst, siehe Weinrebenblätter 
 gefüllte Weinblätter, eine Speise, Dolmades
 eine gemeine Figur bei Wappen, siehe Weinrebe (Heraldik)

 in der Porzellanmalerei das Unterglasurdekor Weinlaub-Ranken bzw. Voller grüner Weinkranz

Weinlaub heißen:
 Walter Wicclair (Geburtsname)

Siehe auch: